Nowe Miasto (polnisch „Neue Stadt“) steht für folgende Orte und Gebietskörperschaften in Polen:

 Nowe Miasto (Kraków), Stadtteil von Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen
 Nowe Miasto (Płoński), Stadt und Sitz einer Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Nowe Miasto (Warschau), historischer Stadtteil im Zentrum Warschaus, siehe Śródmieście (Warschau)
 Nowe Miasto (Zielona Góra), Stadtbezirk von Zielona Góra, Woiwodschaft Lebus
 Nowe Miasto Korczyn, ehemaliger Name von Nowy Korczyn, Stadt im Powiat Buski, Wojewodschaft Heiligkreuz
 Nowe Miasto Lubawskie (Neumark in Westpreußen), Stadt im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowe Miasto Lubawskie (Landgemeinde), Landgemeinde im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowe Miasto nad Pilicą (Neumark an der Pilitza), Stadt im Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien
 Nowe Miasto nad Wartą (Neustadt an der Warthe), Dorf und Sitz einer Landgemeinde im Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Nowe Miasteczko, Stadt im Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Nové Město, tschechisch
 Nové Mesto, slowakisch
 Novo mesto, Stadt in Slowenien